Vicenç Vilarrubla (ur. 31 stycznia 1981 w La Seu d’Urgell, Lleida (prowincja)) – hiszpański biegacz narciarski, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006 i 2010.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Vicenç Vilarrubla pojawił się w grudniu 1999 roku, podczas zawodów Continental Cup    Ulrichen, gdzie zajął 48. miejsce w biegu na 7,5 km techniką klasyczną.

W Pucharze Świata zadebiutował 25 listopada 2001 roku w Kuopio, gdzie zajął 98. miejsce w na dystansie 10 km stylem dowolnym.

Podczas igrzysk w Turynie zajął 66. miejsce w biegu na 15 km stylem klasycznym, 42. miejsce w biegu na 50 km stylem dowolnym i 32. miejsce w biegu na 30 km stylem zmiennym. Cztery lata później w Vancouver zajął 53. miejsce w biegu na 15 km stylem dowolnym, 31. miejsce w biegu łączonym na 30 km oraz 40. miejsce w biegu masowym na 50 km.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia 

Hiszpańscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1981
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010